Vüqar Aslanov ist der Name folgender Personen:

* Vüqar Aslanov (Schriftsteller) (* 1964), aserbaidschanischer Schriftsteller und Journalist
 Vüqar Aslanov (Ringer) (* 1976), aserbaidschanischer Ringer